Pocasset  – CDP degli Stati Uniti in Massachusetts
Pocasset  – comune degli Stati Uniti in Oklahoma